

Persone
Cristoforo Colombo - navigatore ed esploratore (1451-1506)

Cinema e televisione 
 Cristoforo Colombo – film del 1904 di Vincent Lorant-Heilbronn
 Cristoforo Colombo – film del 1910 di Étienne Arnaud
 Cristoforo Colombo – film del 1912 di Colin Campbell
 Cristoforo Colombo – film del 1949 di David MacDonald
 Cristoforo Colombo – sceneggiato televisivo italo-spagnolo del 1968 diretto da Vittorio Cottafavi
 Cristoforo Colombo – sceneggiato italo-franco-tedesco-americano del 1985 diretto da Alberto Lattuada
 Cristoforo Colombo - La scoperta – film del 1992 di John Glen
 Cristoforo Colombo – anime del 1992 diretto da Fumio Kurokawa e Miguel Herberg
 Cristoforo Colombo - L'enigma – film del 2007 di Manoel de Oliveira

Navi 
 Colombo (1843-1867) – brigantino sardo-italiano
 Cristoforo Colombo (1875) – avviso italiano
 Cristoforo Colombo (1892) – incrociatore italiano
 Cristoforo Colombo (1915) – nave da battaglia della classe Caracciolo, mai varata
 Cristoforo Colombo (1928-1963) – nave scuola della Regia Marina, ceduta all'URSS nel 1949 e ribattezzata Dunaj
 Cristoforo Colombo (1956-1982) – transatlantico italiano

Altro 
 Cristóbal Colón de la Cerda (1837-1910) – politico spagnolo, discendente di Cristoforo Colombo
 Società Ginnastica Ligure Cristoforo Colombo – polisportiva italiana di Genova
 Cristoforo Colombo – libretto di Luigi Illica del 1892 messo in musica da Alberto Franchetti
 Cristoforo Colombo – brano musicale del 2004 di Francesco Guccini dall'album Ritratti
 Stazione di Cristoforo Colombo – stazione di capolinea della ferrovia Roma-Lido

Pagine correlate 
Via Cristoforo Colombo
Cristóbal Colón
Columbus
Monumento a Cristoforo Colombo